Lucius Aemilius Papus ist der Name folgender Personen:

* Lucius Aemilius Papus (Konsul 225 v. Chr.), römischer Politiker
 Lucius Aemilius Papus (Prätor) († 172 v. Chr.), römischer Politiker, Prätor 205 v. Chr.